Rank Taylor Hobson, fabricant de lents per a fotografia del Regne Unit
 Radio y Televisión de Hidalgo, organisme públic de radiodifusió de l'estat d'Hidalgo, a Mèxic
 Rth. també és l'abreviatura de la rauenthalita, mineral de la classe dels fosfats